И́вар Все́володович Сту́колкин (13 августа 1960, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — советский пловец, олимпийский чемпион в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Окончил государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Карьера 
На Олимпиаде в Москве вместе с Сергеем Копляковым, Владимиром Сальниковым и Андреем Крыловым завоевал золотую медаль в эстафете 4×200 метров вольным стилем. На дистанции 400 метров кролем Ивар стал бронзовым призёром.

В 1982 году на чемпионате мира по водным видам спорта Стуколкин стал серебряным призёром.

Обладатель двух национальных рекордов Эстонии — на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ESBL

Пловцы СССР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Выпускники Университета имени Лесгафта